Kali - divindade hindu
Kali Linux - programa de computador
Kali (Croácia) - município 
Kali (género) - grupo de peixes